Антоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Антоновское сельское поселение — в составе Октябрьского района, Волгоградская область.
 Антоновское сельское поселение — в составе Нижнеомского района, Омская область.

См. также